Feitos ao Bife é um concurso televisivo, adaptado do original Don't Stop Me Now,  que conta com a apresentação de Catarina Furtado na primeira edição e Vasco Palmeirim na segunda edição. Neste concurso, seis caras conhecidas do público português tem de recriar várias cenas de várias vertentes artísticas: cinema, teatro, televisão, música. No final, o melhor vence. O júri do concurso durante a primeira foi composto por Vasco Palmeirim, Rita Blanco e Lídia Franco. Na segunda edição foi composto por Maria Emília Correia, Luís Filipe Borges e Pepê Rapazote.

Talent shows da RTP
Programas da RTP1